Grudynia Wielka (gromada 1954–1961), powiat kozielski
 Grudynia Wielka (gromada 1962–1972), powiat kozielski